Zürcher Münster bezeichnet:

 Fraumünster in Zürich
 Grossmünster in Zürich